A 2-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat între 28 august și 6 septembrie 1987 pe Stadionul Olimpic din Roma, Italia. Au participat 1419 sportivi din 156 de țări.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
14 atleți au reprezentat România.

 Maricica Puică – 3000 m - locul 2
 Doina Melinte – 1500 m - locul 3
 Liliana Năstase – heptatlon - locul 5
 Mitica Junghiatu – 800 m - locul 6, 1500 m - locul 12
 Sorin Matei – înălțime - locul 6
 Mariana Lengyel – disc - locul 8
 Galina Astafei – înălțime - locul 13
 Marieta Ilcu – lungime - locul 14
 Mihaela Loghin – greutate - locul 14
 Paula Ivan – 3000 m - locul 17, 1500 m - locul 21
 Cătălina Gheorghiu – 800 m - locul 18
 Vali Ionescu – lungime - locul 18
 Carmen Sârbu – lungime - locul 26
 Dorina Calenic – 3000 m -

Note

Legături externe 

  2ND IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS

Atletism
1987
Roma
Competiții sportive internaționale găzduite de Italia